A Vrbovce településnév jelentései:

 Rimavarbóc, Bakostörék szlovákiai község részének szlovák neve a Rimaszombati járásban
 Verbóc szlovákiai község szlovák neve a Miavai járásban